Schrems ist der Name folgender Orte:

 Schrems (Niederösterreich), Stadtgemeinde in Niederösterreich
 Schrems bei Frohnleiten, ehemalige Gemeinde in der Steiermark
 Schrems (Gemeinde Fladnitz), Katastralgemeinde in der Steiermark

Schrems ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Schrems (1914–1969), deutscher Kirchenmusiker
 Jennifer Schrems (* 1983), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Johann Schrems (1824–1905), österreichischer Landwirt und Politiker
 Joseph Schrems (1839–1871), deutscher Priester, Musikforscher und Kirchenmusiker
 Karl Schrems (1895–1972), deutscher Theologe
 Leopold Schrems (1922–2008), österreichischer Soldat
 Max Schrems (* 1987), österreichischer Jurist, Autor und Datenschutzaktivist
 Max Schrems (Widerstandskämpfer) (1892–1944), österreichischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Theobald Schrems (1893–1963), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter

Schrems bzw. SCHREMS ist zudem die Kurzbezeichnung nach dem Kläger Max Schrems einer Reihe von Urteilen bzw. Verfahren zum Datenschutz
 EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2015, C-362/14, (Schrems I), Aufhebung von Safe Harbor
 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, C-311/18, (Schrems II), Aufhebung von EU-US Privacy Shield.
 ein Verfahren gegen Meta/Facebook, das beim EuGH anhängig ist, C-446/21, (Schrems III)

Daneben wird Schrems III auch als Synonym einer möglichen Aufhebung eines Nachfolgeabkommens zu EU-US Privacy Shield, das die Abforderungen aus Schrems I und II nicht erfüllt, durch den EuGH verwendet.